Виталий Николаевич Морозов (23 февраля 1936, Москва, СССР — 23 мая 2010, Москва, Россия) — советский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник юношеской команды московского «Спартака», за основную команду сыграл 3 матча в 1957 году. В 1958 году играл за СКВО Львов.

После окончания карьеры работал машинистом Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

Семья 
Сын футболиста Николая Морозова. Младший брат Анатолий также был футболистом. Первая жена Елена Владимировна Морозова (1933—1972). Сын Михаил (1958 г. р.), дочь Вера (1969 г. р.). Вторая жена Зоя Петровна Морозова (1933—2004).

Литература 
 «„Спартак“ Москва. Официальная история 1922—2002», стр. 700. ISBN 5-902215-01-3

Ссылки 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Галичина» Дрогобыч
Игроки ФК «Спартак» Москва